17869 Descamps – asteroide della fascia principale
 Jean-Baptiste Descamps – scrittore e pittore francese di scene campestri